Riedersdorf ist der Name folgender Orte:

 Riedersdorf (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Riedersdorf (Gemeinde Pabneukirchen), Ortschaft der Marktgemeinde Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Riedersdorf (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft der Marktgemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich